El municipio de Genoa (en inglés: Genoa Township) es un municipio ubicado en el condado de Nance en el estado estadounidense de Nebraska. En el año 2010 tenía una población de 250 habitantes y una densidad poblacional de 2,93 personas por km².

Geografía 
El municipio de Genoa se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 85.4 km², de la cual 83,54 km² corresponden a tierra firme y (2,17 %) 1,85 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 250 personas residiendo en el municipio de Genoa. La densidad de población era de 2,93 hab./km². De los 250 habitantes, el municipio de Genoa estaba compuesto por el 98,4 % blancos, el 0,4 % eran afroamericanos y el 1,2 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,8 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nebraska
Localidades del condado de Nance